Andy Wallace puede referirse a:
 Andy Wallace, productor musical estadounidense;
 Andy Wallace, piloto de automovilismo británico.